Hall County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hall County, Georgia
 Hall County, Nebraska
 Hall County, Texas